An der 12. Handball-Europameisterschaft der Männer, die von 15. bis 31. Januar 2016 in Polen ausgetragen wurde, beteiligten sich 16 Mannschaften. Jedes Team durfte 16 Spieler melden. Verletzte Spieler durften ausgewechselt werden, womit insgesamt 270 Aktive am Bewerb teilnahmen. In diesem Artikel werden die Kaderlisten der teilnehmenden Nationen dargestellt.

Der älteste Spieler, der an der Europameisterschaft 2016 teilnahm, war der Franzose Thierry Omeyer (geboren am 2. November 1976), gefolgt vom Slowenen Gorazd Škof (geboren am 11. Juli 1977) und dem Schweden Mattias Andersson (geboren am 29. März 1978). Alle drei waren Torhüter. Von den Feldspielern war der Russe Alexander Tschernoiwanow (geboren am 13. Februar 1979), gefolgt vom Isländer Guðjón Valur Sigurðsson (geboren am 8. August 1979) und vom Franzosen Daniel Narcisse (geboren am 16. Dezember 1979) der älteste Aktive.

Der jüngste Spieler, der an der Europameisterschaft 2016 teilnahm, kam mit Benoît Kounkoud (geboren am 19. Februar 1997) ebenfalls aus Frankreich, gefolgt vom Schweden Lukas Nilsson (geboren am 16. November 1996) und vom Weißrussen Andrej Jurynok (geboren am 21. September 1996).

Thierry Omeyer wies mit 325 Einsätzen auch die meisten Länderspiele aller Teilnehmer auf. Nur knapp dahinter lag Guðjón Valur Sigurðsson (Island, 319 Spiele), gefolgt von Daniel Narcisse (Frankreich, 277), Róbert Gunnarsson (Island, 269), Sławomir Szmal (Polen, 262), Gergő Iváncsik (Ungarn, 254) und Snorri Guðjónsson (Island, 252). Frankreichs Star Nikola Karabatić durfte bei der Europameisterschaft 2016 gegen Mazedonien sein 250. Länderspiel feiern. Insgesamt sieben Spieler hatten zu Beginn der Europameisterschaft 2016 noch keinen einziges Länderspiel aufzuweisen. Es waren dies Théo Derot (Frankreich), Maciej Gębala (Polen), Bartosz Konitz (Polen), Uladsislau Kulesch (Belarus), Aljaksandr Pazykajlik (Belarus), Nedim Remili (Frankreich) und Wjatschaslau Saldazenka (Belarus). Mit Ausnahme von Maciej Gębala durften alle genannten Spieler ihr Länderspieldebüt geben.

Guðjón Valur Sigurðsson hatte mit 1690 Treffern vor Beginn der Europameisterschaft 2016 das höchste Scoreboard aufzuweisen. Dahinter folgten Nikola Karabatić (1019 Treffer), Kiril Lazarov (Mazedonien, 935), Karol Bielecki (Polen, 813), Luka Žvižej (Slowenien, 696), László Nagy (Ungarn, 684), Gergő Iváncsik (Ungarn, 677), Mikkel Hansen (Dänemark, 644), Dragan Gajič (Slowenien, 633) und Jonas Källman (Schweden, 607). Mehr als 500 Treffer hatten noch Barys Puchouski (Belarus, 586), Timur Dibirow (Russland, 540), Iwan Brouka (Belarus, 539) und Niclas Ekberg (Schweden, 515) aufzuweisen.

Die durchschnittlich größte Mannschaft der Europameisterschaft 2016 stellte mit 196 Zentimeter Deutschland, gefolgt von Serbien, Ungarn und Belarus mit jeweils 195 Zentimeter. Die größten Spieler waren Marko Kopljar (Kroatien) und Finn Lemke (Deutschland) mit jeweils 210 Zentimetern, gefolgt von Kamil Syprzak und László Nagy (Ungarn) mit jeweils 208 Zentimetern. Péter Hornyák (Ungarn) war mit nur 175 Zentimeter der kleinste Spieler, gefolgt von Miha Zarabec (Slowenien) mit 177 Zentimetern sowie Iwan Brouka (Belarus), Ivan Čupić (Kroatien), André Lindboe (Norwegen) und Víctor Tomás (Spanien) mit jeweils 177 Zentimetern. Mit einer durchschnittlichen Größe von 190 Zentimetern stellten Frankreich und Slowenien die kleinsten Mannschaften.

Legende

Dänemark 

Die Dänische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe D gegen Russland (31:25), Montenegro (30:28) und Ungarn (30:22). Sie wurde damit vor Russland und Ungarn Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Spanien (27:23), Schweden (28:28) und Deutschland (23:25) traf und den dritten Platz belegte. Dadurch erreichten die Dänen nur den dritten Gruppenplatz, wodurch sie für das Spiel um den fünften Platz qualifiziert waren. Dort trafen sie auf Frankreich und nach der 26:29-Niederlage mussten sie sich letztlich mit dem sechsten Endrang zufriedengeben.

Betreuer

Spieler

Deutschland 

Die Deutsche Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Spanien (29:32), Schweden (27:26) und Slowenien (25:21). Sie wurde damit hinter Spanien und vor Schweden Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Ungarn (29:19), Russland (30:29) und Dänemark (25:23) traf. Dies ergab hinter Spanien den zweiten Gruppenplatz, wodurch sich die Deutschen für das Halbfinale qualifizierten. Dort trafen sie auf Norwegen. In einem dramatischen Spiel setzte sich Deutschland durch einen Treffer von Kai Häfner wenige Sekunden vor Schluss der Verlängerung mit 34:33 durch und qualifizierte sich damit für das Finale, in dem sie auf Spanien trafen.

Im Endspiel vor 15.000 Zuschauern in der Tauron Arena in Krakau wuchs die deutsche Mannschaft über sich hinaus, revanchierte sich für die 29:32-Niederlage aus der Vorrunde und sicherte sich mit einem 24:17-Sieg den Europameistertitel 2016. Neben einer ausgezeichneten Mannschaftsleistung waren vor allem Teamchef Dagur Sigurðsson, der die Mannschaft hervorragend einstellte, Torwart Andreas Wolff, der mit seinen Paraden – 16 von 33 Würfen abgewehrt (das sind 48 Prozent) – die Spanier zur Verzweiflung brachte, und Kai Häfner mit sieben Treffern die „Väter“ des Sieges.

Betreuer

Spieler

Frankreich 

Die Französische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Mazedonien (30:23), Serbien (36:26) und Polen (25:31). Damit wurde sie hinter Polen Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Belarus (34:23), Kroatien (32:24) und Norwegen (24:29) und trafen. Dadurch erreichten die Franzosen nur den dritten Gruppenplatz, wodurch sie für das Spiel um den fünften Platz qualifiziert waren. Dort besiegten sie Dänemark mit 29:26 und erreichten letztlich den fünften Endrang.

Betreuer

Spieler

Island 

Die Isländische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Norwegen (26:25), Belarus (38:39) und Kroatien (28:37). Sie schied damit als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Spieler

Kroatien 

Die Kroatische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Belarus (27:21), Norwegen (31:34) und Island (37:28). Sie wurde damit hinter Norwegen und vor Belarus Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Mazedonien (34:24), Frankreich (24:32) und Polen (37:23) trafen. Dadurch holte sich die Kroaten hinter Norwegen den zweiten Gruppenplatz, womit sie für das Halbfinale qualifiziert waren. Dort trafen sie auf Spanien und mussten sich mit 29:33 geschlagen geben. Damit erreichten die Kroaten nur das Spiel um den dritten Platz, in dem sie auf Norwegen trafen. Durch den klaren 31:24-Sieg holte sich Kroatien bei der Europameisterschaft den dritten Platz.

Betreuer

Spieler

Mazedonien 

Die Mazedonische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Frankreich (23:30), Polen (23:24) und Serbien (27:27). Damit wurde sie hinter Polen und Frankreich Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Kroatien (24:34), Norwegen (31:31) und Belarus (29:30) trafen. Dadurch wurde Mazedonien Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Montenegro 

Die Montenegrinische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Ungarn (27:32), Dänemark (28:30) und Russland (21:28). Sie schied damit als punkteloser Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Betreuer

Spieler

Norwegen 

Die Norwegische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Island (25:26), Kroatien (34:31) und Belarus (29:27). Sie wurde damit vor Kroatien und Belarus Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Polen (30:28), Mazendonien (31:31) und Frankreich (29:24) trafen. Dadurch holte sich die Norweger vor Kroatien und Frankreich den Gruppensieg, womit sie für das Halbfinale qualifiziert waren. Dort trafen sie auf Deutschland und mussten sich in einem dramatischen Spiel wenige Sekunden vor Schluss der Verlängerung mit 33:34 geschlagen geben. Damit erreichten die Norweger nur das Spiel um den dritten Platz, in dem sie auf Kroatien trafen. Durch die 24:31-Niederlage mussten sie sich letztlich mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Betreuer

Spieler

Polen 

Die Polnische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Serbien (29:28), Mazedonien (24:23) und Frankreich (31:25). Damit wurde sie Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Norwegen (28:30), Belarus (32:27) und Kroatien (23:37) trafen. Dadurch musste Polen hinter Norwegen, Kroatien und Frankreich mit dem enttäuschenden vierten Gruppenplatz und dem Spiel um den siebenten Platz vorliebnehmen. In diesem konnten sie sich gegen Schweden mit 26:24 durchsetzen.

Betreuer

Spieler

Russland 

Die Russische Nationalmannschaft spielt in der Vorrunde in Gruppe D gegen Dänemark (25:31), Ungarn (27:26) und Montenegro (28:21). Sie wurde damit hinter Dänemark und vor Ungarn Gruppenzweiter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Schweden (28:28), Deutschland (29:30) und Spanien (23:25) trafen. Dadurch wurde Russland nur Gruppenfünfter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Schweden 

Die Schwedische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Slowenien (23:21), Deutschland (26:27) und Spanien (22:24). Sie wurde damit hinter Spanien und Deutschland Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Russland (28:28), Dänemark (28:28) und Ungarn (22:14) trafen. Dadurch erreichten die Schweden hinter Spanien, Deutschland und Dänemark nur den vierten Gruppenplatz und mussten mit dem Spiel um den siebten Platz vorliebnehmen. In diesem trafen sie auf Polen und mussten sich mit 24:26 geschlagen geben, was schließlich den achten Endplatz bedeutete.

Betreuer

Spieler

Serbien 

Die Serbische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe A gegen Mazedonien (30:23), Frankreich (36:26) und Polen (25:31). Sie schied damit aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Mazedonien als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Betreuer

Spieler

Slowenien 

Die Slowenische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Schweden (21:23), Spanien (24:24) und Deutschland (21:25). Sie schied damit als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Betreuer

Spieler

Spanien 

Die Spanische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe C gegen Deutschland (32:29), Slowenien (24:24) und Schweden (24:22). Sie wurde damit vor Deutschland und Schweden Gruppensieger und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Dänemark (23:27), Ungarn (31:29) und Russland (25:23) trafen. Dadurch holte sich Spanien vor Deutschland den Gruppensieg, womit sie für das Halbfinale qualifiziert waren. Dort trafen sie auf Kroatien und konnten sich mit 33:29 durchsetzen. Damit qualifizierten sich die Spanier für das Finale, in dem sie auf Deutschland trafen. Im Finale konnten sie den Erfolg von der Vorrunde nicht mehr wiederholen und mussten sich nach der 17:24-Niederlage mit dem Vize-Europameistertitel zufriedengeben.

Betreuer

Spieler

Ungarn 

Die Ungarische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe D gegen Montenegro (32:27), Russland (26:27) und Dänemark (22:30). Sie wurde damit hinter Dänemark und Russland Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe II auf, wo sie auf Deutschland (19:29), Spanien (29:31) und Schweden (14:22) traf. Dadurch wurde Ungarn nur Gruppenletzter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Belarus 

Die Belarussische Nationalmannschaft spielte in der Vorrunde in Gruppe B gegen Kroatien (21:27), Island (39:38) und Norwegen (27:29). Damit wurde sie hinter Norwegen und Kroatien Gruppendritter und stieg in die Hauptrunde in Gruppe I auf, wo sie auf Frankreich (23:34), Polen (27:32) und Mazedonien (30:29) traf. Dadurch wurde Belarus nur Gruppenfünfter und schied aus der Europameisterschaft aus.

Betreuer

Spieler

Gesamtstatistik 

Von den 156 Legionären sind
 55 Spieler bei Vereinen in Deutschland,
 24 Spieler in Frankreich,
 16 Spieler in Ungarn,
 10 Spieler in Mazedonien,
 9 Spieler in Polen,
 je 7 Spieler in Dänemark und in Spanien,
 je 4 Spieler in Österreich, Rumänien und Schweden,
 je 3 Spieler in Katar und in der Ukraine,
 je 2 Spieler in der Schweiz, in Slowenien und in der Türkei sowie
 je ein Spieler in Kroatien, in Russland und in Belarus
beschäftigt.

Weblinks 
 Offizielle Website zur Europameisterschaft 2016 (englisch, abgerufen am 20. Januar 2016)
 Europäische Handballföderation (EHF): Handball-Europameisterschaft 2016 (abgerufen am 20. Januar 2016)

Einzelnachweise 

Kader
2016
Europameisterschaft 2016, Kader
Kaderliste